Twinkle ( — мерцание, мигание, мелькание) — это свободное программное обеспечение для совершения голосовых вызовов (VoIP) в IP-сетях, таких как интернет. Разработано для операционных систем Linux и использует инструментарий Qt для графического интерфейса пользователя. Для совершения вызовов служит SIP. Также возможны вызовы с одного IP-адреса на другой напрямую. Медиа-поток передается через протокол RTP, который может шифроваться с помощью безопасных протоколов SRTP и ZRTP.

Начиная с версии 1.3.2 (сентябрь 2008) Twinkle поддерживает обмен сообщениями и списками контактов, так же появилась возможность отправки извещений присутствия, показывающих онлайн-статус предопределенного собеседника (необходима поддержка поставщиком).

Поддерживаемые аудиокодеки 
 G.711 A-law: 64 кбит/с полезная нагрузка, 8 кГц частота дискретизации
 G.711 μ-law: 64 кбит/с полезная нагрузка, 8 кГц частота дискретизации
 G.726: 16, 24, 32 или 40 кбит/с полезная нагрузка, 8 кГц частота дискретизации
 GSM: 13 кбит/с полезная нагрузка, 8 кГц частота дискретизации
 iLBC: 13.3 или 15.2 кбит/с полезная нагрузка, 8 кГц частота дискретизации
 Speex narrow band: 15.2 кбит/с полезная нагрузка, 8 кГц частота дискретизации
 Speex wide band: 28 кбит/с полезная нагрузка, 16 кГц частота дискретизации
 Speex ultra wide band: 36 кбит/с полезная нагрузка, 32 кГц частота дискретизации

Ссылки 
 Официальный сайт
  (русский перевод)
 Twinkle – SIP softphone ported to Qt5

Примечания 

Программы мгновенного обмена сообщениями
Программное обеспечение для Linux
Приложения, использующие Qt
Интернет-телефоны